Truth Is a Beautiful Thing () — второй студийный альбом британского дрим-поп трио London Grammar. Выпущен на 9 июня 2017 года на их собственном лейбле Metal & Dust, а также на Ministry of Sound.

Синглы 
Первый сингл с альбома, «Big Picture», был выпущен 3 февраля 2017 года, он достиг 73-й строчки в песенном чарте Великобритании. Песня «Oh Woman Oh Man» была выпущена в качестве второго сингла 21 апреля 2017 года. 14 июля 2017 года коллектив представил третий сингл — «Non Believer».

Промосинглы 
«Rooting for You» был выпущен как первый сингл в поддержку альбома 1 января 2017 года. Он достиг 58-го номера в песенном чарте Великобритании.
Заглавный трек с альбома, «Truth Is a Beautiful Thing», выпущен группой в качестве второго промосингла 24 марта того же года.

Список композиций 

 Песня «Bitter Sweet Symphony» — кавер песни английской альтернативной рок-группы The Verve.

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

Издания альбома

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы на английском языке
London Grammar
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart